Manuel Machado de Lemos (Velas, ilha de São Jorge, Açores, Portugal 1714 - ?) foi militar do exército português e produtor Agrícola em terras próprias.

Relações familiares
Foi filho de Manuel Pereira Leal, (3 de Abril de 1672 -?) e de Maria Picança de Bettencourt, 1675 -?).

Casou em 17 de Novembro de 1735, nas Velas, com Mariana de Jesus Gonçalves Soares, nascida em 1705, nas Velas e filha de Lourenço Gonçalves e de Catarina Soares de quem teve:

Joana de Jesus Machado, nascida em 1730 nas Velas e que casou com 30 de Outubro de 1756, nas Velas com Manuel Silveira de Oliveira.

Referências
https://web.archive.org/web/20070518052408/http://web.meganet.net/bettenco/bett000i.htm#ipeople

Naturais de Velas
Militares dos Açores